TMW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tamworth (Nuova Galles del Sud) (Australia)